Serviço de Inspeção Federal - órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil
 Sif - deusa da mitologia nórdica
 Sif - personagem das histórias em quadrinhos do universo Marvel.

Desambiguação